Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1958.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewannen die beiden Rumänen Vasile Serester und Ion Țiriac gegen die DDR-Paarung Volkmar Pietzsch und Joachim Schäfer mit 2:6, 6:0, 6:3, 6:3.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, Heft 8, August 1958

Anmerkungen 

1958
Tennisturnier 1958